Rocquencourt (Oise)
 Rocquencourt (Yvelines)
ook:
Rocquancourt,  Calvados